Чхунчхон:

 Чхунчхон (провинция) — регион Южной Кореи, в настоящее время поделен на провинции Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто. 
 Чхунчхон (город) — город в Южной Корее, столица провинции Канвондо.